USG ist die Abkürzung für:

 Union der Generaloberen, Unione Superiori Generali
 Unterhaltssicherungsgesetz (Deutschland)
 Umweltschutzgesetz (Schweiz)
 undotiertes Silikatglas in der Halbleitertechnologie
 United States Government, siehe Bundesregierung (Vereinigte Staaten)
 University System of Georgia
 United States Gallon (Raumeinheit)
 den nordamerikanischen Baustoffhersteller United States Gypsum Corporation, siehe USG Corporation
 unteres Sprunggelenk in der Anatomie

USG